

Patronyme 

 Alphonse Varney (1811-1879), chef d’orchestre français ;
 Louis Varney (1844-1908), son fils, compositeur français ;
 Georges Varney (1864-1930), vice-amiral français ;
 Jean Varney (1868-1904), fils de Louis, chansonnier français ;
 Bill Varney (1934-2011), chef-opérateur du son américain ;
 Jim Varney (1949-2000), acteur et humoriste américain ;
 Mike Varney (1957-), producteur de musique américain ;
 Luke Varney (1982-), footballeur anglais ;
 Stephen Varney (2001-), rugbyman italien.

Pseudonyme 

 Josephine Varney (1958-2006), actrice espagnole.

Toponyme 

 , localité canadienne de l'Ontario ;
 Varney, ancienne commune française du département de la Meuse.